Trojanow steht für:
 den ehemaligen Namen der Stadt Aleksandrów Kujawski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Trojanow ist der Familienname folgender Personen:
 Ilija Trojanow (* 1965), deutscher Schriftsteller, Übersetzer und Verleger

Trojanów bezeichnet Orte in Polen:
 Trojanów (Powiat Garwoliński), Gemeinde in der Woiwodschaft Masowien
 Ort in der Gmina Opatówek in der Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch:
 Trojan
 Trojanowski